Златник () — село и одноимённая община в округе Бардеёв Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1478 году.

В селе есть греко-католическая церковь, построенная в 1939 году.

Население 
В селе проживает 73 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 100,0 %.

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 протестанты — 39,74 %8
 греко-католики — 29,49 %
 римо-католики — 28,21 %

Примечания 

Населённые пункты Словакии